Sypniewo (gromada w powiecie makowskim)
 Sypniewo (gromada w powiecie sępoleńskim)
 Sypniewo (gromada w powiecie wałeckim)

także:
 Górki-Sypniewo (gromada) (powiat łomżyński)